ARA „Tucumán” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa niszczyciele Armada de la República Argentina:
 ARA „Tucumán” – okręt typu San Luis z początku XX wieku, zakupiony przez Grecję w 1912 roku; służył jako „Leon” w latach 1912–1941
 ARA „Tucumán” (E-5) – jednostka typu Mendoza z lat 20. XX wieku, w służbie w latach 1929-1962

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów